Zerotula är ett släkte av snäckor. Zerotula ingår i familjen Zerotulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Zerotula